Р-500 может употребляться в следующих значениях:

Техника 
 Р-500 — современная российская крылатая ракета к оперативно-тактическому ракетному комплексу «Искандер», разработанная ОКБ «Новатор» под руководством П. И. Камнева в 1996–2008 гг. и принятая на вооружение Вооружённых сил РФ в 2009 г.
 Р-500 — советский проект беспилотного перехватчика (крылатой ракеты) к комплексу дальнего перехвата С-500, разрабатывавшийся в 1959–1960 гг. в двух вариантах:
 РМ-500 — разработанный ОКБ-155 под руководством А. И. Микояна, но не принятый на вооружение.
 РЧ-500 — разрабатывавшийся ОКБ-52 под руководством В. Н. Челомея, но не доведенный до стадии испытаний.